Ністру — румунська і молдовська назва річки Дністер
 Ністру — село в Румунії, у повіті Марамуреш
 Ністру — колишня назва футбольного клубу «Зімбру» зі столиці Молдови Кишинева
 Ністру — молдовський футбольний клуб з міста Атаки
 Ністру — колишній цинут Королівства Румунія з адміністративним центром у Кишиневі

Див. також 
 Дністер (значення)